Als Combicarrier bezeichnet man:

 den Markennamen einer Schaufeltrage zur Personenrettung
 umgangssprachlich auch ein Flugzeug oder RoPax-Fährschiff, das neben Personen auch Fracht befördert.